Сукма́н () — село Агрызского района Республики Татарстан. Входит в состав Табарлинского сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено в Восточном Предкамье, на правом притоке реки Чаж, в 6 км к юго-западу от центра поселения, села Табарле, в 1,7 км к востоку от границы с Удмуртией. Расстояние до города Агрыз составляет по автодорогам 49 км на северо-восток.

История 
Основание села относят к середине XVII века. Село известно с 1678 года. В дореволюционных источниках — также под названием Чаж (Чаш), Починок По речке Чаж. В XVIII — первой половине XIX веков жители относились к категории государственных крестьян. 

Основными занятиями жителей в то время были земледелие и скотоводство, торговля. По сведениям 1797 года, в селе были купцы третьей гильдии: братья Муракаевы и Субаевы.

По сведениям 1802 года, в деревне Сукмане в 10 дворах проживало 32 души мужского пола ясачных татар.

В «Списке населённых мест Российской империи», изданном в 1876 году, населённый пункт упомянут как казённая деревня Сукман 2-го стана Елабужского уезда Вятской губернии, при речке Сукмане, расположенная в 63 верстах от уездного города Елабуга. В деревне насчитывалось 62 двора и проживало 443 человека (219 мужчин и 224 женщины), были мечеть, почтовая станция.

В 1887 году в деревне Сукман Сукманского сельского общества Больше-Кибьинской волости проживало 608 государственных крестьян (309 мужчин, 299 женщин) в 113 дворах. Земельный надел составлял 1987 десятин (786,2 десятины подушного леса и 207,2 десятины лесного надела, 677,8 десятин пашни, 237,8 — сенокоса, 13,4 — усадьбы, 7,6 — выгона и 51 десятина неудобной земли), у жителей имелось 163 лошади, 113 коров и 315 единиц мелкого скота (овец, свиней и коз). 97 человек занимались местными промыслами (из них 40 подёнщиков), 56 — отхожими промыслами (из них 35 торговцев) в основном в своем уезде. Было 2 грамотных. В селении действовали мечеть и мектеб. 

По переписи 1897 года в деревне проживало 720 человек (372 мужчины, 348 женщин), из них 698 магометан. В 1905 году в деревне проживал 741 человек (361 мужчина, 380 женщин) в 130 дворах.

В начале ХХ века Шарафутдин Ишмуратов имел магазины в Сарапуле, Самаре, Семипалатинске, Николо-Берёзовке, в 1917 году открыл ресторан в Семипалатинске.

В начале XX века имелись 2 мечети, медресе, почтовая станция, действовал базар.
 
В 1928 году в селе был организован колхоз «ХI Октябрь», позже переименованный в «Игенче». В 1961 году был объединён с колхозом «Урняк» (деревня Мукшур).

До 1919 года село входило в Сарсак-Омгинскую волость Елабужского уезда Вятской, с 1919 года — Казанской, с 1920 года — Вятской губерний. С января 1921 года в составе Елабужского кантона (до июня уезд). С 1921 года село — в составе Агрызского кантона ТАССР, с 1924 — в составе Елабужского кантона, с 1927 года — в Агрызском районе (с 1 февраля 1963 года по 4 марта 1964 года — в Елабужском сельском районе). В 1948 году — единственный населённый пункт Сукманского сельсовета.

Население 
По переписи 2010 года в селе проживало 116 человек (63 мужчины, 53 женщины).

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения татары составили 95 %.

Экономика 
Жители занимаются полеводством, животноводством, работают в крестьянских фермерских хозяйствах.

Инфраструктура 
Имеются сельский клуб, ФАП, магазин. До недавнего времени действовали также начальная школа и библиотека.

В селе три улицы — Карла Маркса, Ленина и Нариманова.

Известные уроженцы 
Л. Н. Мусин (1913–1997) — Герой Социалистического Труда.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Населённые пункты Агрызского района